Die Bezeichnung Cubbies unterscheidet zwischen:
 Cubbies (Sportart) (auch: Cuppies genannt), eine Fußballvariante aus Teilen Großbritanniens und Schwedens
 Cubbies, The Cubbies, der Spitzname des Baseballvereins der Chicago Cubs